Слабые сигналы (в социальной психологии) — вид групповой информации, отличающейся неполнотой, частичностью, неочевидностью, редкостью, которая влечет за собой разнообразие сценариев принятия решения со стороны управленческого звена группы.

Важность учёта слабых сигналов проявляется в выделении возможных угроз, основных рисков и способов их уменьшения при принятии управленческих решений. Являясь информацией раннего предупреждения, сам термин до сих пор не получил единого определения. Используются такие термины-синонимы, как «предупреждающий сигнал», «предвестник», «раннее предупреждение» и т. д..

В социальной психологии слабые сигналы становятся элементами организационного контекста функционирования группы, которые воспринимаются в качестве предвестника будущих перемен и угроз внутренней стабильности деятельности группы как психологического субъекта. Слабые сигналы, отражая состояние информации, циркулирующей внутри и вне организации, направлены на творческое, многоаспектное использование данной информации как конкурентного преимущества группы.

Умение выявить скрытую в слабых сигналах информацию, обнаружить и оценить её для правильного предвидения события становится значимой характеристикой лидера группы, который выделяет и интерпретирует эту информацию на основе гипотез, разрабатываемых для исследуемой системы, под влиянием ценностей, предположений, убеждений воспринимающего субъекта. Оценка важности и значительности слабого сигнала имеете субъективный характер и определяется когнитивными возможностями воспринимающего субъекта.

Сильные сигналы — очевидная, конкретная, чёткая информация, способствующая пониманию значимости события в организации для оценки его последствий и принятия необходимых мер.

История изучения 
Понятие слабого сигнала было введено в теорию управления И. Ансоффом, который понимал под слабым сигналом раннюю, трудно отличимую от фоновых шумов информацию, рассматриваемую как признак возможного наступления важного для организации события.
Слабый сигнал включается в один из уровней внешней турбулентности в ситуации функционирования организации, связанной, по мнению И. Ансоффа, с предсказуемостью или непредсказуемостью изменчивости этой ситуации, анализ которой выступает важнейшим фактором успешности деятельности ключевым элементом стратегического управления организацией..

Труднопрогнозируемость и сложность окружающей среды обуславливает необходимость выделения показателей и приемов оценки отдельных характеристик изменения ситуации, необходимых для деятельности менеджеров, так как работа со слабыми сигналами — это работа с неопределенностью..

Предложен подход к оценке важности слабых сигналов и описан способ, позволяющий доводить информацию, извлеченных из слабых сигналов, до руководства организации.

В российской социальной психологии значительное внимание уделено проблеме слабых сигналов в контексте изучения умений лидера, таких как наблюдательность, умение воспринимать и оценивать поведение последователей через поиск слабых сигналов в информационном пространстве группы..

Характеристики слабых сигналов 
 Из-за своей незначительности, малой величины, «слабые сигналы» трудно уловить.
 Могут теряться в большом массиве информации циркулирующей в организации.
 Являются результатом деятельности организации, так как не могут появиться ниоткуда. Но из-за трудности их определения, «слабые сигналы» могут измениться, соединиться с другой информацией.
 Слабые сигналы в силу своей неожиданности и неочевидности трудно поддаются интерпретации, предполагая умение их выделять, замечать, систематизировать, понимать для принятия правильного решения.

Умение идентифицировать раннюю информацию через работу со слабыми сигналами становится вкладом в интеллектуальный капитал организации. Поэтому слабый сигнал — это особая форма информации, которая должна быть включена в коммуникативную схему внутренней среды организации.

Эта информационная база и результаты её интерпретации задействованы в предвосхищении в конкретной наступающей ситуации неблагоприятного для организации изменения. Смысл и значение информации в слабом сигнале указывает на наступающее событие, что позволяет его предвидеть и подготовиться к нему. В связи с этим основным плюсом, как и основным минусом, становится возможность его интерпретации. Многозначный характер интерпретации, обусловленный субъективизмом, затуманивает информацию, затрудняет выбор варианта решения по значимости возможных смыслов.

Слабые сигналы сортируются и интерпретируются на основе гипотез, правила выдвижения которых привычны и понятны в собственной системе координат. В связи с этим встает вопрос правил выдвижения гипотез при обработке информации для решения поставленной задачи. На интерпретацию информации влияют система ценностей, представление о мире личности. Это может повлиять на переработку заключенной в «слабых сигналах» информации.

Этапы управления по «слабым сигналам» 
 Процесс обнаружения — отслеживание сигнала в большом количестве не всегда хорошо известных событий с учётом его нетипичности по сравнению с другими типами информации. Велика вероятность ошибки его обнаружения и игнорирования в силу неочевидности и слабой представленности.
 Интерпретации — придание информации смысла, которое зависит от знания и умения интерпретирующего субъекта, а также характера слабого сигнала, частоты его встречаемости, условий появления.
 Передача информации, качество которой зависит от её полноты, актуальности и понятности для наблюдателя.
 Принятие решения с учётом данной информации. Использование «слабых сигналов» связывают с организационной бдительностью и внимательностью, помогающими избежать серьёзных ошибок и просчётов.

Влияние слабых сигналов 
Выделяют критерии оценки влияния слабых сигналов на будущее нарушение внутренней среды организации, на которые управленец должен обращать внимание:
 характер грядущей угрозы;
 вероятная величина последствий проявления;
 времени, которые есть у организации чтобы подготовиться к реакции на грядущее изменение;
 существующие у организации способы и приемы реагирования на поступающую информацию.

На основе анализа этих характеристик ученый предлагает различные стратегии отношения к слабым сигналам, а именно:
 Восприятие угрозы.
 Определение источника угрозы.
 Интенсивность и масштаб угрозы, частота и периодичность появления.
 Умение и осуществимость реализации мер реагирования.
 Цена реагирования и подсчета рисков с точки зрения использования ресурсов организации.

Критика слабых сигналов 
 Слабые сигналы отражают новое знание, которое распространяется в организации и оказывают влияние на её деятельность в будущем. Эффективность этого процесса во-многом зависит от способности человека построить систему выявления и переработки слабых сигналов, которые становятся значимыми информационными векторами прогнозирования деятельности.
 Слабый сигнал нельзя изучать отдельно от контекста его появления. Его нетипичность определяется по сравнению с другими типами информации. При этом велика вероятность ошибки его обнаружения и игнорирования в силу неочевидности и слабой представленности.
 Оценка важности и значительности слабого сигнала имеете субъективный характер и определяется когнитивными возможностями воспринимающего субъекта. Работа с информацией, отраженной в слабых сигналах, напоминает головоломку предполагающую свое решение в зависимости от интеллектуальных ресурсов человека или группы.

Примечания

Литература 
 Ансофф, И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.
 Шифрин М. Б. Стратегический менеджмент. — СП-б.: Питер, 2009.
 Bédard, M. G., Ebrahimi, M., Saives, A.-L. La société à l 'Ére du savoir. — Montréal: Ed. C.Éducation, 2011.
 Brizon, А. Compréhension et gestion des signaux faibles dans le domaine de la santé-sécurité. These de doctorat. France, 2009.
 Cahen, P. Signaux Faibles, mode d’emploi. — Paris: éditions Eyrolle, 2010.
 Lesca, H., Castagnos, J.C., Capter les signaux faibles de la veille stratégique : comment amorcer le processus ? — Actes de l’AIMS, Montpellier, 2000.
 Le Houx, G., Lhostis, A., lallement G. Alerte et signaux faibles. — Paris: Conseil général de l’environnement et du développement durable, 2013.
 Bédard, M. G., Ebrahimi, M., Saives, A.-L. La société à l 'Ére du savoir. — Montréal: Ed. C.Éducation, 2011.
 Mével, O. Du rôle des signaux faibles sur la reconfiguration des processus de la chaîne de valeur de l’organisation : l’exemple d’une centrale d‘achats de la grande distribution française. — These de doctorat. France, 2004.
 Weick, k. E., Sutcliffe, K. M., Obstfeld, D. Organizing for high reliability: Processes of collective mindfulness. // Crisis management, 2008. N. 3, p.p. 81-123.
 Козлов, В. А., Третьяк, В. П. Место теории слабых сигналов в технологии Форсайта. // Отраслевые рынки, 2016. № 5-6 (44)..
 Токарев, В. И. Управление по слабым сигналам. // Управление производством, 2016.
 Харрис, С. Д. Цейслер, С. «Слабые сигналы — приметы больших перемен».
 Шифрин М. Б. Управление по слабым сигналам.
 Alloing, С. Moinet, N. Les signaux faibles: du mythe à la mystification. // Hermès, 2016 n° 76, pp. 68-76.
 Chénard, G. Détection de tendances: Comment repérer les signaux faibles le plus tôt possible?
 Humbert, L, Castagnos, J.-C. Capter les Signaux faibles de la veille stratégique: comment amorcer le processus ? Retours d’experience et recommandations.
 Junghans, P. Ce que sont les signaux faibles.
 Laclemence, P. Richard P.- H., Delatour, G. Sécurité globale, anticipation, initiative: le rôle des signaux faibles.
 Silberzahn, P. Ne comptez pas trop sur les signaux faibles pour anticiper l’avenir.

Стратегический менеджмент
Организационная психология